B 187 bezeichnet:
 die Bundesstraße 187 in Deutschland
 die Ehrwalder Straße in Österreich

Abkürzung